Назиров — тюркоязычная фамилия, женская форма .
 Назиров, Анар Рамиз оглы (род. 1985) — азербайджанский футболист, вратарь.
 Назиров, Бахтовар Бахиржанович (род. 1994) — российский боксёр.
 Назиров, Вагиф Осман оглы (1940—2020) — азербайджанский художник-монументалист.
 Назиров, Кенджа Назирович (1921—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Назиров, Ромэн Гафанович (1934—2004) — доктор филологических наук, профессор, литературовед.